

Cinema 
 Black Beauty – cortometraggio del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 Black Beauty – cortometraggio del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 Black Beauty – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Black Beauty – film del 1921 diretto da David Smith
 Black Beauty – film del 1921 diretto da Edward H. Griffith
 Black Beauty – film del 1933 diretto da Phil Rosen
 Black Beauty – film del 1946 diretto da Max Nosseck
 Criniera selvaggia (Black Beauty) – film del 1971 diretto da James Hill
 Black Beauty – film del 1994 diretto da Caroline Thompson
 Black Beauty - Autobiografia di un cavallo (Black Beauty) – film del 2020 diretto da Ashley Avis

Letteratura 
 Black Beauty (Black Beauty: The Autobiography of a Horse) – romanzo di Anna Sewell del 1877

Musica 
 Black Beauty: Miles Davis at Fillmore West – album di Miles Davis del 1977
 Black Beauty – singolo di Lana Del Rey del 2014

Televisione 
Le avventure di Black Beauty o Black Beauty (The Adventures of Black Beauty) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1972 al 1974
Le nuove avventure di Black Beauty (The New Adventures of Black Beauty) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1990 al 1992